Syskongrunden kan syfta på följande platser:

Finland 

 Syskongrunden (vid Padvalandet, Raseborg), Nyland, 
 Syskongrunden (vid Vättlax, Raseborg), Nyland,

Se även
Syskonen

Robotskapade Finlandförgreningar